Ajmara (ajmarsko in špansko: Aymara) je pojem, ki se nanaša na:

 jezik v Južni Ameriki: Ajmarščina;
 pripadnike južnoameriške etnične skupine, ki govori ajmarščino: Ajmari.